Сивельи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сивельи, Лусиано (род. 1986) — аргентинский футболист, вингер клуба «Банфилд».
 Сивельи, Ренато (род. 1983) — аргентинский футболист, защитник французского клуба «Лилль».